

Carriera
Il 15 febbraio 2020 segna contro il Southampton direttamente da calcio d’angolo, al secondo minuto di gioco.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 7 maggio 2020.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Calciatori inglesi